Kukavice est un toponyme qui peut désigner :
 Kukavice, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kupres, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Kukavice, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Rogatica et dans la République serbe de Bosnie.

Voir aussi 

 Kukavica